Manhattan Avenue peut désigner deux avenues de New York :
 Manhattan Avenue à Manhattan
 Manhattan Avenue à Brooklyn